José María Yermo puede referirse a:

 José María Yermo Parres (1851-1904), sacerdote mexicano y santo de la Iglesia católica.
 José María Yermo Solaegui (1903-1960), deportista español.

en:José María Yermo